Elizabeth či Elisabeth může znamenat:

 Elizabeth – ženské jméno
 Elizabeth (jezero) – jezero na území města Most
 Shannon Elizabeth (* 1973) – americká herečka a bývalá modelka

Externí odkazy